Ouled Jouini, également appelé Ouled Jouini Band, est un groupe de musique tunisien dominé par le chanteur et musicien Farhat Jouini, originaire de la ville de Zarzis. 

Il apparaît comme un représentant majeur de la musique populaire tunisienne et remporte un succès réel en Tunisie et à l'étranger, auprès des communautés tunisiennes, offrant une musique plus consensuelle que le mezoued, autre grand genre de la musique populaire.

Histoire 
Ce groupe existe depuis 1983, d'abord sous le nom des Générations de la mer. Après des débuts dans l'animation musicale pour touristes, le groupe œuvre pour créer et diffuser un style de musique métissant des rythmes traditionnels tunisiens et des rythmes étrangers, le tout accompagné d'une chanson légère et optimiste.

En 1999, Farhat Jouini rencontre Jemel Dif « dit Jess » qui part en tournée avec le groupe en Tunisie. Batteur et fondateur du groupe Carte de séjour avec Rachid Taha, il avait créé à Paris le premier label beur, Hamedi. Il joue aussi de la guitare et devient coproducteur avec Next Music de la chanson Le Chant des mariés, version française de Bip Bip Laaroussa Jet (Bip Bip la mariée est arrivée).

Style et thèmes 
Il s'inscrit dans le renouveau de la musique populaire tunisienne et dans sa quête d'authenticité, s'exprimant en tunisien sans refuser pour autant d'inclure dans ses textes des expressions françaises, utilisant des instruments de la musique traditionnelle tunisienne — darbouka, tabla, mezoued — à côté d'instruments de la musique moderne internationale, guitare électrique, batteries et surtout synthétiseurs. Il fait jouer les voix, celle de Jouini mais aussi celle d'autres membres du groupe, avec des chœurs masculins ou féminins. 

Les textes des chansons traduisent des thèmes festifs, ce qui fait de ce genre musical un genre dit de la « chanson de mariage » ou du moins de la chanson de cérémonie. Ainsi, quelques-uns des plus grands succès du groupe sont intitulés Bip Bip Laaroussa Jet, Mabrouk Al Bac (Félicitations pour le baccalauréat), Taxi jaune, Sans visa ou Mariage blanc. Le succès du groupe est aussi dû à une présence dynamique sur scène, accueillant volontiers la participation du public.

Liens externes 
 

Groupe musical tunisien